Топлички округ (1878—1922), управни округ Кнежевине Србије, Краљевине Србије и Краљевства СХС
 Топлички управни округ, управни округ Републике Србије